Pavarotti peut désigner :

 Luciano Pavarotti (1935-2007), un ténor italien ;
 Pavarotti, un film documentaire sur Luciano Pavarotti ;
 Rafael Pavarotti (1993-), photographe de mode brésilien ;
 Zed Yun Pavarotti, de son vrai nom Charlan Zouaoui-Peyrot (1997-), un chanteur-rappeur français.

Divers 
 (5203) Pavarotti, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme italien